W Polsce 
 Marzenin – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko 
 Marzenin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice 
 Marzenin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września
 Marzenin – gromada w powiecie łaskim
 Marzenin – gromada w powiecie wrzesińskim
 Marzenin – przystanek kolejowy we wsi Marzenin, w powiecie wrzesińskim